Шарль Жерар Жерар, Шарль (1926—2019) — французский актёр.
 Жерар, Шарль Фредерик (1816—1856) — французский химик.